Loën ist der Familienname folgender Personen:

 August von Loën (August Friedrich Oger von Loen; 1828–1887), deutscher Schriftsteller
 Friedrich von Loën (1787–1868), preußischer Major, Oberhofmarschall 
 Hugo von Loën (1819–1890), preußischer Offizier, königlicher Hofmeister und Kammerherr
 Johann Michael von Loën (1694–1776), deutscher Schriftsteller, Gelehrter und Staatsmann
 Leopold von Loën (auch Loén; 1815–1895), preußischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Loen